est un genre éteint et fossile d'endothiodontidé dicynodonte thérapside connu du Permien supérieur de la province de Niassa, au nord du Mozambique. Il contient une seule espèce, .

Classification 

Niassodon a été décrit et nommé pour la première fois par Rui Castanhinha, Ricardo Araújo, Luís C. Júnior, Kenneth D. Angielczyk, Gabriel G. Martins, Rui M. S. Martins, Claudine Chaouiya, Felix Beckmann et Fabian Wilde en 2013 et l'espèce type est Niassodon mfumukasi. Le nom générique combine le mot Niassa, qui signifie "lac" à Chiyao et le nom de la province du nord-ouest du Mozambique où Niassodon a été trouvé, avec odontos, qui signifie "dent" en grec ancien. Le nom spécifique, Mfumukasi signifie "reine" à Nyanja, en l'honneur des membres de la société matriarcale locale de Nyanja et de toutes les femmes mozambicaines.

Niassodon est connu uniquement à partir de l'holotype ML1620, un squelette partiel qui est revenu au Museu Nacional de Geologia, Maputo, Mozambique. L'holotype se compose d'un crâne complet, d'une mandibule, d'une série de 19 vertèbres dorsales, sacrées et caudales, de côtes, d'ilia et d'un fémur partiel, d'un seul individu. Il a été découvert par Ricardo Araújo et collecté lors d'une expédition en 2009 dans le Metangula Graben, sous la supervision de Projecto PaleoMoz. ML1620 provenait de la Formation K5  située près de Tulo, un petit village situé le long de la route Metangula-Cóbue. Le lit fossile est composé d'un mudstone gris avec d'abondantes concrétions calcaires de type septaria, datant du Permien supérieur.

Bibliographie

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Taxon fossile décrit en 2013
Thérapside préhistorique (nom scientifique)
Dicynodontia